Uri kan henvise til flere artikler:

 Uri (navn) – et fornavn, for eksempel Uri Geller
 Kanton Uri – en schweizisk kanton (delstat)
 Uri (Italien) – italiensk by og kommune på Sardien
 Uniform Resource Identifier – forkortet "URI"